О́рликов (О́рликова) — фамилия.

Фамилия 
 Орликов, Александр Михайлович (1919—1945) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Орликов, Григорий Александрович (24 августа 1940 — 16 февраля 2016) — латвийский врач-гастроэнтеролог, хабилитированный доктор медицины, профессор Рижского университета им. Страдыня.
 Орликов, Ян Александрович (наст. имя Рокотова Яна Тимофеевича; 1927—1961) — советский валютчик и фарцовщик.

 Орликова, Валентина Яковлевна (1915—1986) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Орликов переулок — улица в Москве.

Примечания